Hoeffel ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Hoeffel (* 1929), französischer Politiker  
 Joe Hoeffel (* 1950), US-amerikanischer Politiker
 Johannes Hoeffel (1850–1939), deutscher Mediziner und Politiker
 Michel Hoeffel (1935–2017), französischer lutherischer Theologe  
 Mike Hoeffel (* 1989), US-amerikanisch-deutscher Eishockeyspieler
 Robert Hoeffel (1901–1984), französischer Politiker  

Siehe auch:
 Höffel